And Then Nothing Turned Itself Inside Out är ett musikalbum av Yo La Tengo, släppt 2000.

Låtlista
 "Everyday" – 6:31
 "Our Way to Fall" – 4:18
 "Saturday" – 4:18
 "Let's Save Tony Orlando's House" – 4:59
 "Last Days of Disco" – 6:28
 "The Crying of Lot G" – 4:44
 "You Can Have It All" – 4:36
 "Tears Are in Your Eyes" – 4:35
 "Cherry Chapstick" – 6:11
 "From Black to Blue" – 4:47
 "Madeline" – 3:36
 "Tired Hippo" – 4:45
 "Night Falls on Hoboken" – 17:42

Album av Yo La Tengo
Musikalbum 2000